Tábor či Tabor může být:

sídelní útvary
 Tábor – okresní město v Jihočeském kraji
 Tábor (nádraží) – železniční nádraží
 Tábor (Velké Heraltice) – vesnice v obci Velké Heraltice v okrese Opava
 Nový Tábor – opevněné husitské sídlo u Nedakonic v okrese Uherské Hradiště zaniklé roku 1421 
 Tabor, asi 45 km severovýchodně od Lublaně ve Slovinsku
 Tabor, část města Maribor na řece Dráva ve Slovinsku
 Tabor, 12 km východně od města Enns v Rakousku
 Tabor, 5 km jižně od obce Perg v Rakousku
 Tabor v USA ve státech Texas, Iowa, Oklahoma a Jižní Dakota

vrchy a hory
 Tábor (hora v Galileji) (575 m n.m.) – biblická hora v Izraeli
 Tábor (Ještědsko-kozákovský hřbet) (678 m n.m.) – hora jižně od Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 Tábor (485 m) – vrchol jihozápadně od Zábřehu v okrese Šumperk
 Tábor (472 m) – vrchol západně od Kozlovic v okrese Frýdek-Místek
 Tábor (Javorníky) (697,4 m n.m.) – hora ve slovenských Javorníkách
 Tábor (Pražská plošina) (260 m n.m.) – kopec na pomezí Malešic a Hrdlořez v Praze
 Burkovák (504 m n.m.) – dříve nazývaný „Tábor“, hora v okrese Písek

jiné místní názvy
 Tábor (Brno) – ulice v Brně
 Tábor (mikroregion) – mikroregion v Libereckém kraji
 Tabor (ostrov) – smyšlený ostrov z románů Julesa Vernea

tábor, ležení, tábořiště
 husitský tábor, vojenský tábor, polní tábor, válečný tábor
 tábořiště, skautský tábor, dětský tábor, letní tábor, stanový tábor, příměstský tábor
 kemp
 koncentrační tábor
 vyhlazovací tábor
 uprchlický tábor
 zajatecký tábor
 sběrný tábor
 pracovní tábor

 shromáždění 
 tábor lidu 

 osoby
 tábor či táborita, husita z Táborského svazu
 krycí jméno, válečný pseudonym () generála Stanisława Tatara, náčelníka štábu polské Zemské armády

 příjmení
 Jan Tábor (* 1963) – český hokejista
 Vladimír Tábor (* 1958) – český fotbalista

názvy uměleckých děl
 Tábor (Má vlast) – symfonická báseň od Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast

další významy
 Tábor (loď) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi
 Tábor (odrůda jablek) – česká odrůda jablek

Táborsko
 (17607) Táborsko – planetka
 FC Silon Táborsko – fotbalový klub sídlící v Táboře

Související články 
 Táborský
 Táborská
 Mont Thabor
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Tábor“

Externí odkazy